El Torneig de Queen's Club 2016, oficialment conegut com a Aegon Championships 2016 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juny de 2016 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista local Andy Murray va guanyar el segon títol de la temporada i al Queen's Club per cinquena vegada (2009, 2011, 2013 i 2015), de fet, va esdevenir el primer tennista en la història del torneig, creat el 1890, que guanyava el títol en cinc ocasions. El seu rival en la final, el canadenc Milos Raonic va disputar la 18ena final de la seva trajectòria, però tot just la primera que no era sobre pista dura.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016